Standen ist der Familienname folgender Personen:

Clive Standen (* 1981), britischer Schauspieler
Jack Standen (1909–2003), australischer Bahnradsportler